Ahlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ahlmann (* 1974), deutscher Springreiter
 Else Ahlmann-Ohlsen (1907–1994), dänische Fechterin

 Heikki Åhlman (1879–1960), finnischer Leichtathlet
 Jakob Ahlmann (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Johann Conrad Ahlmann (1773–1852), Bürgermeister von Sønderborg
 Johannes Ahlmann (1851–1939), dänischer Kaufmann und Fabrikant
 Josef-Severin Ahlmann (1924–2006), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Julius Ahlmann (1880–1931), Kaufmann und Fabrikant
 Käte Ahlmann (1890–1963), deutsche Unternehmerin
 Ludwig Ahlmann (1859–1942), deutscher Bankier und Politiker
 Michael Halhuber-Ahlmann (* 1947), Psychologe und Pädagoge österreichischer Herkunft
 Nicolay Ahlmann (1809–1890), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Otto Friedrich Ahlmann (1786–1866), dänischer Kaufmann
 Viktor Ahlmann (* 1995), dänischer Fußballspieler

Ahlmann ist außerdem:
 ein früherer Hersteller von Baumaschinen in Büdelsdorf (Schleswig-Holstein), jetzt Mecalac Baumaschinen
 ein Hersteller von Entwässerungssystemen und -komponenten, siehe ACO Gruppe
 Namensbestandteil des Ahlmann-Gletschers
 Namensbestandteil des antarktischen Gebirgszugs Ahlmannryggen
 Namensbestandteil des Ahlmannfjellet (Berg im James-I-Land auf der Insel Spitzbergen, Arktis)
 Namensbestandteil des Ahlmannfonna (Gletscher auf der Insel Nordaustlandet im Spitzbergen-Archipel, Arktis)
 Ahlmann-Skolen, Schule in Sonderburg

Siehe auch:
 Ahlemann